Karl Brunner (architect), een Oostenrijkse architect
 Karl Brunner (econoom) (1916-1989), een Zwitserse econoom
 Karl Brunner (rodelaar) (1951-), een Italiaanse rodelaar
 Karl Brunner (paralympiër), een Oostenrijkse paralympiër (atletiek)
 Karl Brunner (scheikundige), een Duits scheikundige
 Karl Brunner (zanger), Oostenrijkse schlagerzanger, bekend als Charly Brunner
 Karl Brunner-von Wattenwyl (1823-1914), Zwitserse fysicus

Zie ook 
 Brunner (doorverwijspagina)